Primera División 1968-1969 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1968-1969 – torneo di calcio spagnolo